Троллейбусная сеть города Сливен, открытая в 1986 году, является одним из основных видов общественного транспорта в Сливене.

Четыре маршрута обслуживают 17 машин. Перевозчик — «Пътнически превози ЕООД».

Хронология 
 24 мая 1986 — открытие движения, выполнено первое и последнее пополнение парка.
 1995: первое расширение сети.
 2000-е: закрытие линии на завод Динамо, контактная сеть сохранена.

Примечания

Ссылки 
 

Троллейбусные системы Болгарии